Op het US Open 2019 tennistoernooi speelden de mannen het dubbelspel van 28 augustus tot en met 6 september 2019 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema mannendubbelspel bij het US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2019